

Prénom 
 Ebru Elhan (1982- ), joueuse de volley-ball turque ;
 Ebru Gündeş (1974- ), chanteuse, actrice et présentatrice TV d'origine turque ;
 Ebru Kocaağa (1982- ), mannequin et actrice turque ;
 Ebru Mandacı (1993- ), joueuse de volley-ball turque ;
 Ebru Uygurtaş (1987- ), joueuse de volley-ball turque.

Divers 
 Ebru, du papier marbré.
 Ebru TV, une chaîne de télévision turque.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom turc